Buffet oder Büfett bezeichnet
 ein Möbelstück, siehe Anrichte 
 eine zum Verzehr bereitgestellte Auswahl zubereiteter Speisen, siehe Büfett (Speise)
 einen einfachen Imbissbetrieb, siehe Buffet (Gastgewerbe)
 ein instationäres Strömungsphänomen, siehe Buffet (Aerodynamik)

dem Namen nach:
 ARD Buffet, deutsche Fernsehsendung
 Buffet Crampon,  französischer Oboenhersteller

Buffet ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Buffet (1928–1999), französischer Maler und Grafiker
 Cyril Buffet (* 1958), französischer Germanist und Historiker
 Gabrielle Buffet-Picabia (1881–1985), französische Schriftstellerin und Musikerin
 Louis-Joseph Buffet (1818–1898), französischer Staatsmann, von 1875 bis 1876 Premierminister
 Marcel-André Buffet (* 1922), französischer Segler
 Marguerite Buffet († 1689), französische Grammatikerin, Romanistin und Frauenrechtlerin
 Marie-George Buffet (* 1949), französische Politikerin und Generalsekretärin der PCF
 Robin Buffet (* 1991), französischer Skirennläufer
 Romain Buffet (* 1985), französischer Judoka
 Yannick Buffet (* 1979), französischer Skibergsteiger

Siehe auch:

 Buffett